Cerithiopsis subulata är en snäckart som först beskrevs av Montagu 1808.  Cerithiopsis subulata ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
subulata